Plusieurs gares se trouvent dans des localités appelées Amsterdam :

Pays-Bas
 Gare centrale d'Amsterdam, principale gare de la ville
 Gare d'Amsterdam Amstel
 Gare d'Amsterdam-Sud
 Gare d'Amsterdam Sloterdijk
 Gare d'Amsterdam RAI
 Gare d'Amsterdam Muiderpoort
 Gare d'Amsterdam Bijlmer ArenA
 Gare d'Amsterdam Holendrecht
 Gare d'Amsterdam Science Park

États-Unis
 Gare d'Amsterdam, à New York